Rockstar peut faire référence à :
 Rockstar Games, une société de développement de jeu vidéo possédant plusieurs filiales :
Rockstar Leeds,
 Rockstar Lincoln,
 Rockstar London,
 Rockstar New England,
 Rockstar North,
 Rockstar San Diego,
 Rockstar Toronto,
 Rockstar Vancouver;
 Rockstar, une boisson énergisante ;
 Rockstar, un film indien réalisé par Imtiaz Ali ;
 Rockstar, chanson du groupe canadien Nickelback ;
 Rockstar, chanson de Post Malone (2017) ;
 Rockstar 101, une chanson de la chanteuse barbadienne Rihanna (2010).
  Rockstar, un langage de programmation exotique

Références